Коломенская пастила:
 продукт Коломенская пастила;
 музей Коломенская пастила.